USS Isherwood je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Isherwood (DD-284) 
 USS Isherwood (DD-520)

Isherwood